Бутешти има више значења:

 Бутешти (Могош), насеље у округу Алба у Румунији
 Бутешти (Хореа), насеље у округу Алба у Румунији
 Бутешти (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији